ФК Барселона е хокеен клуб от едноименния испански град Барселона, който се намира на източното крайбрежие на Испания. Отборът се състезава в испанската суперлига.

Успехи 
Шампион на Испания – 2 пъти
 1997, 2002
Вицешампион на Испания – 6 пъти
 1975, 1976, 1977, 1981, 1982, 1996
Носител на купата на Краля – 4 пъти
 1976, 1977, 1982, 1997
Финалист на купата на Краля – 14 пъти
 1973, 1974, 1979, 1980, 1981, 1987, 1995, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2008

История

Участия в купата на Европа

Външни препратки 
 ФК Барселона хокей

Барселона
Хокей на лед
Барселона
Основани в Испания през 1972 година